Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1992/93 (DDM) war die 59. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 12. bis zum 14. März 1993 in Berlin statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung (Billard Sport Magazin) gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier erstmals im Doppel-KO-System. Hier gab es eine Siegerrunde in der die beiden zuletzt übgiggebliebenen das Finale bestritten. Die Verlierer der ersten Runde konnten sich über die Verliererrunde noch für das Spiel um Platz drei qualifizieren. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte bei zwei Gewinnsätzen und im Finale drei Gewinnsätze mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Berlin